L'Île des amours () est un film américain réalisé par Robert Z. Leonard sorti en 1940.
 L'Île des amours (A Ilha dos Amores) est un film portugais réalisé par Paulo Rocha sorti en 1982